Jméno a příjmení Jaroslav Bouček je společné více osobám:

 Jaroslav Bouček (fotbalista) (1912–1987) – český fotbalista
 Jaroslav Bouček (novinář) (1923–2001) – český novinář a překladatel
 Jaroslav Bouček (producent) (* 1951) – český producent